Чжоу Цзожэ́нь(, Уэйд-Джайлз: Chou Tso-jen родился 16 января 1885 в Шаосине, Китай — умер 6 мая 1967 в Пекине, Китай) —китайский поэт, литературный критик и переводчик XX века, младший брат поэта Лу Синя.

Биография

Ранняя жизнь 
Чжоу Цзожень родился в уезде Куайцзи Шаосинской управы провинции Чжэцзян империи Цин. Он получил классическое образование и обучался в Цзяннаньской морской академии. В 1906 году со своим братом Лу Синем Чжоу Цзожэнь отправился учиться в Японию, где им преподавали японскую литературу, а также древнегреческий язык. В Японии он впервые начал переводить тексты с древнегреческого на китайский. После возвращения в Китай в 1911 году, Чжоу Цзожэнь стал преподавать в Пекинском университете.

Движение 4 мая 
Чжоу Цзожэнь писал статьи для китайского журнала «Синь циннянь», который играл важную роль в Движении за новую культуру, развернувшемся вслед за Движением 4 мая. Он критиковал насилие, применяемое властью в Китае, и одной из причин этого считал современную ему культуру и интеллектуалов того времени. Чжоу Цзожэнь выступал за гуманистическую литературу, в которой «отрицается всякий миропорядок, противоречащий человеческой природе». Также он осуждал традиционно элитарные виды искусства, как например Пекинскую оперу, называя её отвратительной и претенциозной. "

Поздний период 
Во время Японо-китайской войны 1937—1945 годов, Чжоу оставался в Пекине и работал в ведомстве образования и просвещения, подчинявшееся японским оккупационным властям, из-за чего после войны был осуждён как коллаборационист и приговорён к смерти, Позже приговор был заменён длительным тюремным заключением, однако, уже в 1949 Чжоу был отпущен на свободу. Он продолжил работать в Пекине, писал короткие эссе и переводил различные художественные произведения с древнегреческого и японского, например, трагедии Еврипида, стихотворения Сапфо, «Кодзики». Его особенно интересовали мифология и фольклор. Большинство сочинений, над которыми он работал, до него не были переведены на китайский язык, так, например, он был первым, кто перевёл ранее переведённую на английский сказку «Али-Баба и сорок разбойников». Чжоу Цзожэнь умер в Пекине в 1967 году в возрасте 82 лет.

Примечания

Ссылки 
 
 A more comprehensive bibliography of English translations of Zhou’s writing can be found in the Modern Chinese Literature and Culture resource centre.

Литература 
 Chinese Writers on Writing featuring Zhou Zuoren. Ed. Arthur Sze. (, 2010).

Китайские писатели
Литературные критики Китая
Преподаватели Пекинского университета
Эсперантисты Китая
Родившиеся в Шаосине